Agrafa může znamenat:

 Agrafa (pohoří) — pohoří v Řecku
 Agrafa (vesnice) — vesnice v Řecku
 Agrafa (obec) — obec a obecní jednotka v Řecku
 Agrafon — Ježíšův výrok, který se nenachází v  evangeliích.
 spona — k sepnutí oděvu či šperk související s oděvem
 drátěná ochrana (košíček) k zajištění zátky neboli špuntu v láhvi  šampaňského
 svorka sloužící k nýtování plechů